Э́стер Фи́ллипс (; 1935—1984) — американская певица в стиле блюз, R&B, джаз и соул.

Награды 
 4 раза — номинант Grammy
 в 1986 и 1987 — номинант на включение в список Rock and Roll Hall of Fame

Дискография

Альбомы

Примечания 

Блюзовые музыканты
Ритм-энд-блюзовые исполнители США
Джазовые певцы и певицы США
Исполнители Mercury Records
Исполнители Atlantic Records